Hora kan syfta på:
 Kvinna som haft utomäktenskapligt sexuellt umgänge – föråldrat, jfr horkarl, se Hor
 Prostituerad kvinna – se Prostitution
 Hora (dans) – grekisk ringdans
 Hora (musiker) – japansk musiker
 Hora (djur) – ett släkte med kräftdjur
 Hersilia (Hora Quirini) – förnäm sabinska med koppling till Roms grundande

Se även 
 Hora–madonna-komplexet